Дедное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дедное — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Дедное — деревня в Жиздринском районе Калужской области.